Masacre de San Fernando puede referirse a:

La primera ocurrida en el 2010.
La segunda ocurrida en el 2011.
Masacre de San Fernado en Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza